Лев Константинов (Костадинов) Карадимчев е български просветен деец, общественик и деец на македонската имиграция в България.

Биография 
Лев Карадимчев е роден на 1 март 1873 година в Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на Костадин Карадимчев и Теофана Узунова-Карадимчева. Баща му е виден охридчанин, настоятел на българското училище в града. През 1892 година завършва четвъртия випуск на педагогическото отделение на Солунската българска мъжка гимназия. Българската екзархия го назначава в август 1892 година в град Кичево, където преподава заедно с Мария Николова от Кичево, Донка Чешмеджиева от Прилеп и Иван Нелчинов от Охрид. Карадимчев преподава в І отделение и в I клас. Преподава и в родния си Охрид.

Емигрира в Свободна България, където става активист на македонските имигрантски организации. През май - юни 1901 година участва в подновяванетона дейността на Охридското благотворително братство в София и на 2 февруари 1902 година, когато окончателно се основава Охридската дружба, е избран за секретар-деловодител. Участва в подпомагането на четите на Александър Протогеров и Никола Герасимов през август 1902 година.

Според Петър Карчев на около 90 години още е жив.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Родени в Охрид
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Четвърти випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия